Typ B beziehungsweise Type B steht für:

Automobile:
 Audi Typ B
 Brennabor Typ B
 Marguerite Typ B
 Renault Type B
 Connaught Type B
 Delage Type B

Weitere Fahrzeuge:
 Stadtbahnwagen Typ B
 CGR-Typ B, Dampflokomotiven 
 Typ B (Straßenbahn Timișoara)
 Type B des Ultra Low Floor der Straßenbahn Wien
 Kleinst-U-Boot-Klasse Typ B (Japan)
 Kleinst-U-Boot Typ B (Italien)
 Typ B, britischer Standard-Seeschiffstyp, siehe War-Schiffe #Typ „B“

sowie
 Typ-B-Verpackung
 Stecker-Typ B
 Produktionsfunktion vom Typ B, siehe Gutenberg-Produktionsfunktion
 Typ B, eine Klasse von Asteroiden, siehe Asteroid #Die Zusammensetzung von Asteroiden

Siehe auch:
 Baureihe B (Begriffsklärung)
 Klasse B (Begriffsklärung)
 Modell B (Begriffsklärung)
 Serie B (Begriffsklärung)